Distretto di Bulgan – distretto della provincia dell'Arhangaj 
 Distretto di Bulgan – distretto della provincia del Bajan-Ôlgij 
 Distretto di Bulgan – distretto della provincia di Bulgan 
 Distretto di Bulgan – distretto della provincia del Dornod
 Distretto di Bulgan – distretto della provincia di Hovd
 Distretto di Bulgan – distretto della provincia dell'Ômnôgov'